Étienne Lenoir oder Étienne LeNoir ist der Name folgender Personen:

* Étienne LeNoir (Uhrmacher) (1699–1778), französischer Uhrmacher
 Étienne Lenoir (Instrumentenbauer) (1744–1832), französischer Instrumentenbauer
 Étienne Lenoir (Erfinder) (Jean-Joseph Étienne Lenoir; 1822–1900), französischer Erfinder und Geschäftsmann